Асангаро:

 Асангаро — город в юго-восточной части Перу.
 Асангаро — одна из 13 провинций перуанского региона Пуно.